Wetherall ist der Familienname folgender Personen:

 David Wetherall (* 1971), englischer Fußballspieler
 George Wetherall (1788–1868), britischer General der British Army
 Jack Wetherall, kanadischer Schauspieler